Ко́ксовый — посёлок (до 2004 года — посёлок городского типа) в Белокалитвинском районе Ростовской области, является административным центром Коксовского сельского поселения.

Население — 7642 человек (46,4 % мужчин / 53,6 % женщин) — 2010 год.

География 
Расположен на правом берегу реки Северский Донец, в 12 км к Западу от г. Белая Калитва, с которым связан автобусным сообщением. Был соединён железнодорожной веткой с линией «Лихая—Волгоград».

Расстояния до ближайших городов

История 
До появления в начале века Богураевских и Васильевских шахт на месте посёлка Коксовый располагался казачий хутор Ольховский. Дата основания хутора неизвестна, он был заселен казаками с хутора Бородинов.

Свое название хутор Ольховский получил от названия кустарника ольха, который в большом количестве произрастал по балкам и берегам реки. Кроме зарослей ольхи были распространены можжевельник и тополя, их древесина использовалась местными жителями для строительства землянок.

Камень со здешних скал в дальнейшем стал использоваться для строительства жилых домов, зданий фабрик и заводов, а также живописной изгороди из камня, которая является местной достопримечательностью.

Рядом с хутором жили татары, которые находились в дружеских отношениях с казаками.

Уголь из шахт добывался коксующий, от названия которого впоследствии и произошло название поселка.

В списках населённых пунктов Земли Донского Войска по сведениям 1859 года значился хутор Ольховский при реке Донец в 35 верстах от окружной станицы. Число дворов составляло 64, жителей мужского пола ― 264, женского пола ― 223.

В хозяйствах имелось: 48 плугов, 149 лошадей, 150 пар волов, 411 прочего рогатого скота, 625 овец.

Посёлок Коксовый был основан в 1932 году (сразу как пгт) на месте хутора Ольховского. Название получил от коксующихся углей, которые добывались в местных шахтах. Возник в связи с разработкой угольных месторождений в юго-восточной части Донбасса. Коксовский поссовет в мае 1963 года передан в административное подчинение Белокалитвинского горсовета.

Преобразован в сельский населённый пункт в 2004 году (Коксовский поселковый совет преобразован в Коксовский сельский совет)
 Дополнительный офис Сбербанка России № 27 (Белокалитвинское отделение Сбербанка № 8273).

Социальная сфера 
 Дом культуры
 Школа № 12
 Отделение предприятия «Почта России»
 Кадетский Казачий Корпус
 Футбольный стадион
 Парк
 Три детских сада

Население

См. также 
 Банда Веры Матвиенко — базировалась в Коксовом.

Примечания

Литература 
 Б. А. Нагорный: География Ростовской области, Учебное пособие для учащихся 7-8х классов восьмилетней и средней школы, Ростов-на-Дону, Ростовское книжное издательство, 1985 год.

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Белокалитвинского района
Бывшие посёлки городского типа Ростовской области